Lapithes (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 Lapithes (Sohn des Apollon), Stammvater der Lapithen
 Lapithes (Sohn des Aiolos), Vater des Lesbos
 Lapithes (Vater der Diomede), spartanischer Heros